Маслув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Келецкий повят, Свентокшиское воеводство. Население — 9595 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Известные уроженцы 
 Пшиборовский, Валери (1845—1913) — польский писатель и историк.

Соседние гмины 
 Гмина Бодзентын
 Гмина Гурно
 Кельце
 Гмина Лончна
 Гмина Медзяна-Гура
 Гмина Загнаньск

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Свентокшиского воеводства